Lekkoatletyka na Światowych Igrzyskach Młodzieży 1998 – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano na stadionie Łużniki w Moskwie pomiędzy 15 i 17 lipca 1998 roku. W imprezie mogli startować zawodnicy w wieku do lat 17.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

1998 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
Zawody sportowe w Moskwie